La Liga A 2021-2022, 72ª edizione della massima serie del campionato belga di pallavolo femminile, si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 3 maggio 2022: al torneo hanno partecipato nove squadre di club belghe e la vittoria finale è andata per la seconda volta al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di diciotto giornate: le squadre classificate nelle prime quattro posizioni hanno acceduto ai play-off scudetto, quelle classificate dal quinto all'ottavo posto hanno acceduto ai play-off 5º posto, mentre l'ultima classificata ha acceduto ai play-down 
 Play off, disputati con semifinali e finale 3º posto, giocate con gare di andata e ritorno, e finale giocata al meglio di due vittorie su tre gare
 Play-off 5º posto, disputati con semifinali e finale 5º posto, giocate con gare di andata e ritorno: le squadre perdenti le semifinali hanno acceduto ai play-down
 Play-down, disputati con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di sei giornate: la squadra classificata all'ultimo posto ha acceduto allo spareggio promozione-retrocessione
 Spareggio promozione-retrocessione, disputato contro la seconda classificata della Liga B, strutturato in una finale giocata con gare di andata e ritorno: la vincente dello spareggio ha ottenuto il diritto a partecipare alla Liga A 2023-23 mentre la perdente è stata relegata in Liga B 2023-23.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.
Risultato degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular Season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off.
      Qualificata ai play-off 5º posto.
      Qualificata ai play-down.

Play-off

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-off 5º posto

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale 5º posto

Play-down

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione.

Note:
Le squadre hanno ottenuto dei punti iniziali di vantaggio in base alla posizione ottenuta in regular season.

Spareggio promozione-retrocessione

Tabellone

Risultati

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022